Список станций Измирского метрополитена — системы линий метрополитена в г. Измир (Турция).

Станции 
 «Фахреттин Алтай» ()
 открыта 27 июля 2014 года

 «Полигон» ()
 открыта 27 июля 2014 года

 «Гёзтепе» ()
 открыта 25 марта 2014 года

 «Хатай» ()
 открыта 29 декабря 2012 года

 «Измирспор» ()
 открыта 29 декабря 2012 года

 «Учйол» ()
 открыта 25 августа 2000 года

 «Конак» ()
 открыта 25 августа 2000 года

 «Чанкая» ()
 открыта 25 августа 2000 года

 «Басмане» ()
 открыта 25 августа 2000 года

 «Хилал» ()
 открыта 25 августа 2000 года

 «Халкапынар» ()
 открыта 25 августа 2000 года

 «Стадюм» ()
 открыта 25 августа 2000 года

 «Санайи» ()
 открыта 25 августа 2000 года

 «Бёлге» ()
 открыта 25 августа 2000 года

 «Борнова» ()
 открыта 25 августа 2000 года

 «Эгейский университет» ()
 открыта 30 марта 2012 года

 «Эвка-3» ()
 открыта 30 марта 2012 года

Ссылки 
 Измирский метрополитен на сайте urbanrail.net 

Измирский метрополитен
 
Измир
Метро